Opština () je územně-správní jednotka nejvyšší úrovně v Severní Makedonii. Od roku 2013 je území státu rozděleno do 80 opštin, přičemž 10 z nich je součástí hlavního města Skopje. V Severní Makedonii souběžně existuje osm statistických regionů, které nemají žádná volená zastupitelstva, neprovádějí výkon státní správy a slouží pouze ke statistickým účelům.

Historie 
Velká reorganizace správního dělení státu proběhla v roce 1996, kdy bylo tehdejších 123 jednotek zredukováno na 84. Následně v roce 2013 byly opštiny Drugovo, Zajas, Oslomej a Vraneštica začleněny do opštiny Kičevo, čímž se celkový počet opštin snížil na dnešních 80.

Přehled opštin 
Následující tabulka uvádí seznam všech současných opštin (rok 2016). Kurzívou je uvedeno deset z nich, které spoluutvářejí město Skopje.

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy